

Wiskunde 
 Kleinste element van een verzameling
 de functie min, zie Totale orde, min en max
 Extreme waarde, het minimum (laagste waarde) of maximum (hoogste waarde) van een functie op een bepaald domein

Overige 
 Minima (sociaal), de groep mensen met de laagste inkomens
 Voor gemeentelijk minimabeleid: zie ook Nederlandse gemeente, kopje Welzijn en sociale zaken
 Minima (mensurale notatie), een teken voor een muzieknoot uit het notatiesysteem dat tot 1600 in Europa in gebruik was
 Minimumloon, het laagst toegestane loon
 Minimumsnelheid, de laagst toegestane snelheid op een wegvak of rijstrook
 een personage uit de stripreeks Chlorophyl; zie Chlorophyl (strip)
 Minima (auto), een Frans automerk
Mini mum, een kikkersoort